Superkombinacja panów miała zostać rozegrana 16 lutego na trasie Whistler Creekside, jednak ze względu na wysoką temperaturę powietrza, przeniesiono ją na 21 lutego. Złota olimpijskiego bronił Ted Ligety. Mistrzem olimpijskim został Amerykanin Bode Miller, tuż zanim uplasował się Chorwat Ivica Kostelić, a brązowy medal trafił do Szwajcara Silvana Zurbriggena.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010